A 2019-es súlyemelő-Európa-bajnokságot Batumiban, Grúziában rendezték április 6–13. között. Ez volt az első Európa-bajnokság, amely a 2018-ban kiadott új súlycsoportokban került megrendezésre.

Érmesek

Férfiak

Nők

Magyar versenyzők eredményei

Férfiak

Nők

Források
A verseny jegyzőkönyve 

súlyemelő-Európa-bajnokság
Súlyemelés